Го́нгора () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гонгора, Карлос (род. 1989) — эквадорский боксёр.
 Гонгора, Луис де (1561—1627) — испанский поэт эпохи барокко.
 Гонгора, Хорхе (1906—1999) — перуанский футболист, нападающий.
 Сигуэнса-и-Гонгора, Карлос де (1645—1700) — мексиканский священнослужитель, монах Ордена иезуитов, учёный-универсал, писатель и журналист.

Другое 
 Гонгора — род эпифитных многолетних травянистых растений семейства Орхидные.